Нерв:
 Нерв — составная часть нервной системы.
 Нерв (поэтический сборник) — посмертный сборник произведений Владимира Высоцкого.
 Нерв (фильм, 2016) — американский молодёжный триллер 2016 года.
 Нерв покрытия — топологический термин.
 «Нервы» — украинская рок-группа.
 Nerv (от , «нерв») — организация, созданная ООН для борьбы с ангелами в вымышленном мире аниме «Евангелион».

См. также 
 Нерва (значения)
 Нерви